Уаика́то ():

 Уаикато — один из регионов Новой Зеландии.
 Уаикато — крупнейшая река Новой Зеландии.